Drugu hrvatsku vaterpolo ligu, treći rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 2011. je činilo dvanaest klubova podijeljenih u dvije grupe.

Ljestvice

Jug

Sjever

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2010./11.
 1. B HVL 2011.
 3. HVL 2011.

Izvori 
 wayback arhiva, hvs.hr 2.HVL Jug 2011.
 wayback arhiva, hvs.hr 2.HVL Sjever 2011.

2011